Diu puede referirse a:

 Dispositivo intrauterino, por su acrónimo diu, un método anticonceptivo.
 Aeropuerto de Diu (India), por su código IATA.
 Diu, antigua colonia portuguesa.
 Diamond Is Unbreakable, por su acrónimo Diu, cuarta parte de la serie JoJo's Bizarre Adventure.